VFF steht für:
 Vanuatu Football Federation, Fußballverband Vanuatus
 Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik, Zusammenschluss von europäischen Fährreedereien,  Sitz in Hamburg 
 Verband Fenster + Fassade, Fachverband der Hersteller von Fenstern, Türen und Fassaden in Deutschland
 Verein für Freikirchenforschung, deutscher Forschungsverein
 Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten
 Viafiers federalas svizras, rätoromanische Bezeichnung für Schweizerische Bundesbahnen
 Viborg FF, ein dänischer Fußballverein aus Viborg
 Vietnam Football Federation, Fußballverband Vietnams
 Volksbund für Frieden und Freiheit, gegen die DDR gerichtete Propaganda- und Nachrichten-Organisation

Abkürzung